(1919—2017) — радянський і російський невролог, професор.
  (1992) — російська спортсменка.
 Семенова Ксенія Ігорівна — українська активістка.